Кел Гарднер (; 30 жовтня 1924, Транскона — 10 жовтня 2001) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Його сини — Пол і Дейв, також були гравцями НХЛ.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1945 року виступами за команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Чикаго Блек Гокс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 757 матчів у НХЛ, включаючи 61 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1949, 1951.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1948, 1949.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Учасники матчів всіх зірок НХЛ